Tobias Angerer (ur. 12 kwietnia 1977 w Traunstein) – niemiecki biegacz narciarski, 4-krotny medalista olimpijski, 7-krotny medalista mistrzostw świata, dwukrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a także zwycięzca pierwszej edycji Tour de Ski.

Życiorys 
Swój pierwszy medal olimpijski zdobył podczas igrzysk olimpijskich w Salt Lake City zajmując wraz z Jensem Filbrichem, Andreasem Schlütterem i René Sommerfeldtem trzecie miejsce w sztafecie 4x10 km. Cztery lata później, na igrzyskach olimpijskich w Turynie sztafeta niemiecka, w tym samym składzie co na poprzednich igrzyskach, zdobyła srebrny medal, a Angerer zdobył ponadto brązowy medal w biegu na 15 km techniką klasyczną. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver wywalczył srebrny medal w biegu łączonym na 30 km przegrywając tylko ze Szwedem Marcusem Hellnerem.

Na mistrzostwach świata zadebiutował podczas mistrzostw w Val di Fiemme, gdzie jego najlepszym wynikiem było 4. miejsce w sprincie techniką dowolną. Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie Niemcy w składzie Filbrich, Schlütter, Angerer i Axel Teichmann wywalczyli srebrny medal w sztafecie 4x10 km. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Sapporo Angerer zdobył srebrny medal w biegu łączonym na 30 km przegrywając tylko z Axelem Techmannem. Na tych samych mistrzostwach zdobył także brązowy medal w biegu na 15 km stylem dowolnym. W 2009 r. na mistrzostwach świata w Libercu wywalczył wraz z Teichmannem srebrny medal w sprincie drużynowym techniką klasyczną oraz srebrny medal w sztafecie 4x10 km. Sztafeta niemiecka biegła w składzie Filbrich, Angerer, Franz Göring oraz Teichmann.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonach 2005/2006 oraz 2006/2007, kiedy to triumfował w klasyfikacji generalnej i klasyfikacji biegów dystansowych. W sezonie 2004/2005 zajął trecie miejsce w klasyfikacji biegów dystansowych. Ponadto zwyciężył także w pierwszej edycji Tour de Ski.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 109.
 sezon 2000/2001: 84.
 sezon 2001/2002: 14.
 sezon 2002/2003: 13.
 sezon 2003/2004: 4.
 sezon 2004/2005: 4.
 sezon 2005/2006: 1.
 sezon 2006/2007: 1.
 sezon 2007/2008: 16.
 sezon 2008/2009: 15.
 sezon 2009/2010: 14.
 sezon 2010/2011: 41. 
 sezon 2011/2012: 11. 
 sezon 2012/2013: 14.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium chronologicznie

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 22.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona 
 Profil na stronie FIS 
  

Niemieccy biegacze narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Niemieccy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1977
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014